La competizione di fioretto maschile ai XVII Giochi panamericani di Toronto ha avuto luogo il 22 luglio 2015 al Toronto Pan Am Sports Centre (CIBC Pan Am/Parapan Am Aquatics Centre and Field House).

Risultati

Qualificazioni

Fase finale

Collegamenti esterni
Risultati Toronto2015.org

Scherma ai XVII Giochi panamericani